Sosna (slawisch für Kiefer) ist der Name von:

Flüssen in Russland:
 Bystraja Sosna, Zufluss des Don in den Oblasten Orjol und Lipezk
 Tichaja Sosna, Zufluss des Don in den Oblasten Belgorod und Woronesch

Personen:
 Günter Sosna (1926–2004), deutscher Fußballspieler
 Jiří Sosna (* 1960), tschechoslowakischer Judoka
 Katažina Sosna (* 1990), litauische Radrennfahrerin
 Krzysztof Sosna (* 1969), polnischer Biathlet

Technik:
 Sosna ist die Bezeichnung für ein russisches Nahbereich-Flugabwehrsystem.